Уссурийский трубконос или малый трубконос () — вид млекопитающих отряда рукокрылых.

Внешний вид и строение 
Масса примерно 4,5 г, длина тела около 36—45 мм, хвост длиной 30—32 мм, длина предплечья 28—30 мм, крылья в размахе 19—22 см. Спина серая или серо-палевая, с рыжеватым оттенком, живот желтовато-белёсый. Сагиттальный гребень на черепе не развит.

Кариотип 
В кариотипе 44 хромосомы.

Распространение и места обитания 
Обитает в Восточном Китае, Корее и Японии. На Дальнем Востоке России отмечен в Приморском крае, на юге острова Сахалин и Кунашире.

Все находки уссурийского трубконоса связаны с хвойно-широколиственными лесами. Уссурийских трубконосов находили в дуплах деревьев, под корой, один был пойман на папоротнике в лесу, несколько раз они залетали на свет в зимовья. Одного нашли зимой в пещере Спящая красавица.

Поведение 
Образ жизни не изучен. Видимо, в светлое время суток скрывается в листве. Охотится низко над землёй в зарослях.

Численность 
Очень редкий вид. В Приморском крае за всё время найдено только около 10 экземпляров.

Уссурийский трубконос и человек 
Охраняется вместе с другими видами в заповедниках Кедровая Падь, Уссурийский и Лазовский.

Примечания 

 
Млекопитающие Азии
Животные, описанные в 1913 году